Watkins kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Watkins Island, Antarktis,

USA 

 Watkins, Iowa, ort, Benton County, 
 Watkins, Minnesota, ort, Meeker County, 
 Watkins, Colorado, ort, Adams County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar